Николай Ерёменко:
 Ерёменко, Николай Андреевич (1918—2000) — советский учёный-геолог.